Thamus o Tamos, mariner romà
 Tamos de Memfis, militar egipci al servei de Pèrsia